revers d'une raquette (coup droit et revers) - voir aussi lexique du tennis
 revers de la main
 revers d'une veste
 revers d'une pièce de monnaie, côté pile, ou d'une médaille
 Georges Revers (1891-1974), général
 Revers, roman écrit par Aaron Allston s'inscrivant dans l'univers Star Wars.

Voir aussi